Bolwarra peut faire référence à :
 Eupomatia laurina, une plante de la famille des Eupomatiaceae, sorte de buisson originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée, fournissant un fruit comestible et considéré comme une épice en Australie,
 Bolwarra  et Bolwarra Heights deux localités en banlieue de la ville de Maitland en Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie,
 Bolwarra, une localité du comté de Bolwarra dans le Queensland en Australie.